El Torneig de Düsseldorf 2014, oficialment conegut com a Düsseldorf Open 2014, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de maig de 2014 al Rochusclub de Düsseldorf, Alemanya.

A causa de la manca de patrocini, aquest fou la darrera edició del torneig, ja que es va traslladar a Ginebra, Suïssa.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014
Esport a Düsseldorf